Stanisław Rakoczy (1948–2013) –  polski prawnik i polityk, poseł na Sejm I kadencji z ramienia ZChN
 Stanisław Rakoczy (ur. 1958) – polski polityk, samorządowiec,  poseł na Sejm VI kadencji z ramienia PSL